Scottish Open 2018 – dziesiąty rankingowy turniej snookerowy w sezonie 2018/2019. Rozegrany został w dniach 10–16 grudnia 2018 roku w Emirates Arena w Glasgow (Szkocja).

Nagrody 
Zwycięzca: 70 000 £
II Miejsce: 30 000 £
Półfinalista: 20 000 £
Ćwierćfinalista: 10 000 £
Runda 4: 6000 £
Runda 3: 3500 £
Runda 2: 2500 £

Najwyższy break turnieju: 2000 £

Łączna pula nagród: 366 000 £

Drabinka turniejowa

Sekcja 1

Sekcja 2

Sekcja 3

Sekcja 4

Sekcja 5

Sekcja 6

Sekcja 7

Sekcja 8

Finały

Finał

Breaki stupunktowe 

 147, 104  John Higgins
 141, 124, 122, 115, 101  Shaun Murphy
 139  Lu Ning
 138  Zhou Yuelong
 136, 122, 102  Allister Carter
 136, 101  Yan Bingtao
 136  Nigel Bond
 135  Jimmy Robertson
 134, 129, 126, 110, 106  Mark Allen
 134, 111, 105  Ding Junhui
 134  Gerard Greene
 133, 103  Marco Fu
 133, 104, 102, 100  Ryan Day
 130  Yuan Sijun
 130  Eden Szaraw
 127, 119, 119, 117, 102, 101, 101  Judd Trump
 127  Zhang Anda
 122, 115, 108, 108  Stuart Carrington
 122, 108  Joe Perry
 121  Mark Davis

 119  Matthew Stevens
 115, 112  James Cahill
 114  Ross Muir
 113  Jack Lisowski
 110, 105  Kyren Wilson
 110  Gary Wilson
 109  Duane Jones
 107  Joe Swail
 107  Tom Ford
 106  Ricky Walden
 105  Ian Burns
 102  Alfred Burden
 101, 101  Zhao Xintong
 101  Elliot Slessor
 100  David Gilbert
 100  Mark King
 100  Alan McManus
 100  Robbie Williams
 100  Luca Brecel

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 Scottish Open 2018 w serwisie snookerworld.pl
 worldsnooker.com

2018
2018 w sporcie
2018 w Wielkiej Brytanii
Sport w Glasgow